Nassarius nanus är en snäckart. Nassarius nanus ingår i släktet nätsnäckor, och familjen Nassariidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nätsnäckor
nanus